Waterdunen (natuur- en recreatiegebied)
Waterdunen (verdronken dorp)